2 miejscowości w Polsce:
 Daszewice – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Belsk Duży.
 Daszewice – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Daszewice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina